Die 21. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 2006 vom 28. April bis 6. Mai 2006 in Sendai und Tokio statt. Sieger wurde das Team aus China, welches gegen die Niederlande mit 3:1 gewann.

Qualifikation

Endrunde

Austragungsort 
 Sendai Gymnasium
 Tokyo Metropolitan Gymnasium

Gruppe W 

All times local (UTC+9)

Gruppe X 

Alle Zeiten (UTC+9)

Gruppe Y 

Alle Zeiten (UTC+9)

Gruppe Z 

Alle Zeiten (UTC+9)

K.o.-Runde

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 https://web.archive.org/web/20100608053346/http://badminton.de/T-U-Cup-2006.727.0.html

2006
Badminton 2006
Sportveranstaltung in Sendai
Badmintonwettbewerb in Shibuya
Frauensport in Japan